Osoby o tym nazwisku:
 Edward Bransfield – brytyjski  oficer, jeden z odkrywców Antarktydy
 Michael Bransfield – rzymskokatolicki biskup